Josep Badia i Capell
 Josep Badia i Moret, mestre i historiador local de l'Ametlla del Vallès
 Josep Badia i Planas, director de la capella de Santa Maria del Pi de Barcelona, professor al Conservatori del Liceu
 Josep Badia (polític), secretari general del Partit Carlí de Catalunya i regidor a Manresa.
 Josep Badia (religiós), frare caputxí i un dels col·laboradors a l'Aurora Patriótica Mallorquina